Brantlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brantlandet, Houtskär, Åboland, 
 Brantlandet, Lovisa, Nyland,

Se även
Brännlandet

Robotskapade Finlandförgreningar